Нюрнбергский и последующие процессы, проходившие в 1945—1949 годах, получили обширную и неоднозначную историографию. Мнение исследователей о «наиболее изученных судебных процессах в истории» разнилось от их прославления до полного непринятия: если одни историки и юристы воспринимали первый Нюрнбергский процесс как пример международного сотрудничества, направленного на верховенство закона, то другие видели в нём и последующих судах пример «правосудия победителей».

Описание

История формирования 
Начало формированию историографического наследия положили сами участники основного Нюрнбергского процесса: ещё в марте 1946 года было отмечено, что «каждый, кто возвращался [из Нюрнберга], начинал писать книгу». В итоге, огромное количество публикаций было написано современниками и участниками событий. Нюрнберг стал редким историческим событием, тщательно изученным его собственными героями. Дневники, мемуары и статьи, написанные судьями, обвиняемыми, прокурорами, адвокатами, переводчиками и персоналом тюрьмы, сопровождались академическими обзорами исторических работ от тех же авторов. Некоторые из них регистрируются в библиотеках как вторичные исследования, а не первичные источники: например, книги «The Nuremberg Trial» Уитни Харриса и «Anatomy of the Nuremberg Trials» прокурора Телфорда Тейлора. В книге Тейлора мемуарную часть и историографическую работу можно отличить только при непосредственном знакомстве с рукописью, хранящейся в Юридической школе Колумбийского университета.

Популярные англоязычные источники — такие как книги Купера, Конота или Туса, написанные в годы Холодной войны — представляли собой «проницательные, яркие рассказы», но не предоставляли своим читателям ни контекста, ни анализа событий. Первой работой профессионального историка стала книга Юджина Дэвидсона «Trial of the Germans», изданная в 1969 году и содержавшая в себе биографические очерки обвиняемых — а не исторический анализ Нюрнбергского процесса. Кроме того, в 1976 году вышел документальный фильм Марселя Офулса () «The Memory of Justice», основанный на книге прокурора Тейлора «Nuremberg and Vietnam: An American Tragedy».

В начале 2000-х годов в свет вышли работы Лоуренса Дугласа и Дональда Блоксхэма, впервые детально обсудившие проблемы, связанные с несовместимостью юридической и исторической трактовок событий в Нюрнберге — те же работы содержали и попытку анализа влияния судебного процесса на последующую историографию Холокоста. В 2011 году вышло «обширное и всеобъемлющее» исследование Кевина Джона Хеллера о последующих Нюрнбергских процессах, содержавшее актуальный на тот момент статус юридических дебатов о Нюрнберге и детальные ответы на многие спорные вопросы о процессе. Американские, британские и французские источники стали основой для работы Кима Кристиана Примеля «The Betrayal: The Nuremberg Trials and German Divergence» (2016), в то время как советская сторона дела была обсуждена в работе Франсин Хирш «Soviet Judgment at Nuremberg» (2020).

Первоисточники 
Судебный процесс в Нюрнберге включал в себя изучение 100 тысяч документов, 100 тысяч футов кинопленки и 25 тысяч фотографий. Обвинение и защита сделали 30 000 фотокопий и напечатали 50 миллионов машинописных страниц. Наиболее важными первичными источниками по Нюрнбергским процессам являются стенограммы самих судебных заседаний: в англоязычном издании стенограмма первого процесса занимает около 17 000 страниц. В случае с МВТ они были опубликованы на всех четырех официальных языках трибунала в 42-х томах («Голубая серия», Blue Series): 22 тома стенограмм и 20 томов представленных суду доказательств. Кроме того, краткая версия позиции обвинения содержалась в англоязычном десятитомнике «Nazi conspiracy and aggression», изданном в 1946—1948 годах («Красная серия», Red Series / NCA). В случае с последующими процессами полные стенограммы, по данным на 2016 год, никогда не публиковались: «Зеленая серия» (Green Series) книг представляет собой только дайджест из  страниц стенограмм — не считая множества юридических сводок и более  страниц доказательств.

В СССР русские переводы речей немецких адвокатов были засекречены: на протяжении десятилетий они хранились в особых советских архивах и были изданы уже после распада Советского Союза — в 2008 году, в рамках двухтомника «Нюрнбергский процесс: Защитительные речи адвокатов». Советские официальные власти также продолжали отрицать и существование секретного протокола к пакту Молотова — Риббентропа. Несмотря на постепенное введение ограничений на доступ к российским архивам, связанным Нюрнбергом, на территории РФ продолжалось издание отдельных коллекций документом: включая «СССР и Нюрнбергский процесс. Неизвестные и малоизвестные страницы истории» (2012) и «Главный процесс человечества. Нюрнберг: документы, исследования, вспоминания» (2011).

Влияние 
Фактический отказ Нюрнбергского трибунала поддержать концепцию «нацистского заговора» внёс вклад в историографию Третьего Рейха и Холокоста. Отказ привёл к постепенному разрушению нарратива об абсолютной тоталитарной диктатуре, существовавшей в Рейхе: нарратива об «отряде умалишенных фанатиков», управлявших германским обществом, которое стало первой жертвой нацизма.

См. также 
 Историография Брестского мира
 Историография Великой французской революции
 Историография Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва
 Историография Нового курса Рузвельта
 Протокол Хоссбаха

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Reassessing the Nuremberg Military Tribunals: transitional justice, trial narratives, and historiography / eds. Kim C. Priemel and Alexa Stiller (NY, 2012).

Источники о Нюрнбергских процессах 

 
 Nurnberg Military Tribunals: Indictments, Case No. 1-12.  Office of Military Government for Germany (US). Nuremberg, 1946.
 Allen, Charles R. Nazi War Criminals in America: Facts. Action: The Basic Handbook. Charles R. Allen, Jr. New York: Highgate House, 1985.
 American Bar Association. Section of International and Comparative Law Section. 'Nuremberg revisited: The Judgement of Nuremberg in today’s world. S.l.: s.n., 1970.
 Andrus, Burton C. The Infamous of Nuremberg. London: Leslie Frewin, 1969.
 Benton, Wilbourn E. and Georg Grimm, eds. Nuremberg: German Views of the War Trials. Dallas: Southern Methodist University Press, 1970.
 Bernstein, Victor Heine. Final Judgment; the Story of Nuremberg. New York: Boni & Gaer, 1947.
 Blum, Howard. Wanted! The Search for Nazis in America. Quadrangle, New York: The New York Times Book Company, 1977.
 Bosch, William J. Judgment on Nuremberg. Chappel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 1970.
 Borkin, Joseph. The Crime and Punishment of I. G. Farben. New York: Free Press, 1978.
 
 Buscher, Frank M. The U.S. War Crimes Trial Program in Germany, 1946—1955. New York: Greenwood Press. 1989.
 Calvocoressi, Peter. Nuremberg. New York: MacMillan, 1948.
 Conot, Robert E. Justice at Nuremberg. New York: Harper & Row, 1983.
 Calvocoressi, Peter. Nuremberg; the facts, the law and the consequences. New York: Macmillan, 1948.
 Cesarani, David. Justice Delayed. London: Heinemann, 1992.
 Clark, Comer. Eichmann: The Man and His Crime. New York: Ballantine Books, 1960.
 Creel, George. War Criminals and Punishment. New York: Robert M. McBride and Company, 1944.
 Davidson, Eugene. The Trial of the Germans. New York: MacMillan, 1966.
 Dinstein, Yoram. The Defence of 'Obedience to Superior Orders' in International Law. Leyden, Netherlands: A. W. Sijthoff, 1965.
 Du Bois, Josiah Ellis with Edward Johnson. Generals in Grey Suits; The Directors of the International 'I. G. Farben' Cartel, Their Conspiracy and Trial at Nuremberg. London: Bodley Head, 1953.
 Eichmann, Adolf. The Attorney-General of the Government of Israel v. Adolf, the Son of Adolf Karl Eichmann. Jerusalem: [no publisher given],1961.
 Eichmann, Adolf. The Trial of Adolf Eichmann: Record of Proceedings in the District Court of Jerusalem. Jerusalem: Trust for the Publication of the Proceedings of the Eichmann Trial, in co-operation with the Israel State Archives and Yad Vashem, the Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority, 1992—1993.
 Freiwald, Aaron. The Last Nazi: Josef Schwammberger and the Nazi Past. New York: W.W. Norton, 1994.
 Friedman, Towiah, ed. We Shall Never Forget: An Album of Photographs, Articles and Documents. The Trial of the Nazi Murderer Adolf Eichman[n] in Jerusalem. Haifa, 1991.
 Friedman, Tuviah. The SS and Gestapo Criminals in Radom. Haifa: Institute of Documentation in Israel for the Investigation of Nazi War Crimes, 1992.
 Gilbert, G. M. Nuremberg Diary. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1947.
 Glueck, Sheldon. The Nuremberg Trial and Aggressive War. New York: A. A. Knopf, 1946.
 Goldstein, Anatole. Operation Murder. New York: Institute of Jewish Affairs, World Jewish Congress, 1949.
 Goring, Hermann. Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945-1 October 1946. Nuremberg: 1947- 49.
 Gollancz, Victor. The Case of Adolf Eichmann. London: The Camelot Press, 1961.
 Goodman, Roger, ed. The First German War Crimes Trial: Chief Judge Walter B. Beals' Desk Notebook of the Doctors' Trial, Held in Nuernberg, Germany, December, 1946 to August, 1947. Salisbury, N. C.: Documentary Publications, 1976(?).
 Gregor, Neil, Haunted City: Nuremberg and the Nazi Past, New Haven: Yale University Press, 2008.
 Halley, Fred G. Preliminary inventory of the records of the United States Counsel for the Prosecution of Axis Criminality. Washington: United States National Archives, 1949.
 Harel, Isser. The House on Garibaldi Street. New York: Viking Press, 1975.
 
 Irving, David. Nuremberg: The Last Battle. UK: Focal Point Publications, 1996.
 Jackson, Robert H. The case against the Nazi War criminals. Opening statement for the United States of America. New York: A.A. Knopf, 1946.
 Jackson, Robert H. The Nürnberg Case. New York: Alfred A. Knopf, 1947.
 Jackson, Robert H. Trial of war criminals. Documents: 1. Report of to the President. 2. Agreement establishing an International military tribunal. 3. Indictment. Washington,: U.S. Govt. Print. Off., 1945.
 Jaworski, Leon. After Fifteen Years. Houston: Gulf Publishing, 1961.
 Kahn, Leo. Nuremberg Trials. New York: Ballantine, 1972.
 Klafkowski, Alfons. The Nuremberg Principles and the Development of International Law. Warsaw: Zachodnia Agencja Prasowa, 1966.
 Knieriem, August von. The Nuremberg Trials. Chicago: H. Regnery Co., 1959.
 
 Levai, Jeno, ed. Eichmann in Hungary: Documents. New York: H. Fertig, 1987.
 Levy, Alan. The Wiesenthal File. London: Constable, 1993.
 Lewis, John R. Uncertain judgment. A bibliography of war crimes trials. Santa Barbara, California; Oxford, England: ABC-Clio, 1979.
 Lyttle, Richard B. Nazi Hunting. New York: Franklin Watts, 1982.
 Malkin, Peter Z., and H. Stein. Eichmann in My Hands. New York: Warner Books, 1990.
 Marrus, Michael R. The Nuremberg War Crimes Trial, 1945-46: A Documentary History. Boston: Bedford Books, 1997.
 Martinez, Tomas Eloy. Peron and the Nazi War Criminals. Working papers (Woodrow Wilson International Center for Scholars. Latin American Program); no. 144. Washington, D.C.: Latin American Program, The Wilson Center, 1984.
 Matas, David. Bringing Nazi War Criminals in Canada to Justice. Downsview, Ontario: League for Human Rights of B’nai B’rith Canada, 1985.
 Matas, David. Justice Delayed: Nazi War Criminals in Canada. Toronto: Summerhill Press, 1987.
 McCarthy, Tom. The King’s Men. London; Winchester, Mass.: Pluto Press, 1990.
 McMillan, James. Five Men at Nuremberg. London: Harrap, 1985.
 Mendelsohn, John. Trial by Document: The Use of Seized Records in the United States Proceedings at Nurnberg. New York: Garland, 1988.
 Mitscherlich, Alexander and Fred Mielke. Doctors of Infamy: The Story of the Nazi Medical Crimes; With Statements by Three American Authorities Identified with the Nuremberg Medical Trial. New York: Henry Schuman, 1949.
 Morgan, John Hartman. The Great Assize; An Examination of the Law of the Nuremberg Trials. London: J. Murray, 1948.
 Murray, Michael Patrick. A Study in Public International Law: Comparing the Trial of Adolf Eichmann in Jerusalem with the Trial of the Major German War Criminals at Nuremberg. Ann Arbor, Mich.: University Microforms, 1973.
 Musmanno, Michael A. The Eichmann Kommandos. Philadelphia: Macrae Smith, 1961.
 Neave, Airey. Nuremberg: A Personal Record of the Trial of the Major Nazi War Criminals in 1945—1947. London: Grafton, 1989.
 Nuremberg war crimes trials: records of case 9, United States of America v. Otto Ohlendorf et al., September 15, 1947-April 10, 1948. Compiled by John Mendelsohn. Washington: National Archives and Records Service, General Services Administration, 1978.
 The Nuremberg Trial and International Law. George Ginsburgs and V.N. Kudriavtsev, eds. Boston: M. Nijhoff, 1990.
 Office of United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality. Nazi Conspiracy and Aggression . Washington: U.S. G.P.O., 1947—1948.
 Office of the US High Commissioner for Germany. Landsberg: a Documentary Report. Frankfurt: [s.n., 1951].
 Owen, James. Nuremberg: Evil on Trial. London: Headline, 2006.
 Pearlman, Moshe. The Capture of Adolf Eichmann. London: Weidenfeld and Nicolson, 1961.
 Pearlman, Moshe. The Capture and Trial of Adolf Eichmann. London: Weidenfeld and Nicolson, 1963.
 Persico, Joseph E. Nuremberg: Infamy on Trial. New York: Viking, 1994.
 Pilichowski, Czeslaw. No Time Limit for these Crimes! Warsaw: Interpress, 1980.
 «Punishing the Perpetrators of the Holocaust: The Brandt, Pohl, and Ohlendorf Cases.» Volume 17, The Holocaust; Introduction by John Mendelsohn. New York: Garland, 1982.
 Raphael Lemkin’s Thoughts on Nazi Genocide: Not Guilty? Steven L. Jacobs, ed. Lewiston, Maine: E. Mellen Press, 1992.
 Report of Robert H. Jackson. United States Representative to the International Conference on Military Trials. London: U.S.G.P.O, 1945.
 Robinson, Jacob. And the Crooked Shall Be Made Straight: The Eichmann Trial, The Jewish Catastrophe, and Hannah Arendt’s Narrative. New York: Macmillan, 1965. [in reference to: Arendt, Hannah. Eichmann in Jerusalem: a Report on the Banality of Evil. New York: Penguin Books, 1987, c1964.]
 Rosenbaum, Alan S. Prosecuting Nazi War Criminals. Boulder, CO: Westview Press, 1993.
 Rosenne, Shabtai, ed. 6,000,000 Accusers. Jerusalem: Jerusalem Post, 1961.
 Russell, Edward Frederick Langley. The Scourge of the Swastika. New York: Philosophical Library, 1954.
 Ryan, Allan A. Quiet Neighbors: Prosecuting Nazi War Criminals in America. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1984.
 Saidel, Rochelle G. The Outraged Conscience: Seekers of Justice for Nazi War Criminals in America. Albany: State University of New York Press, 1984.
 Smith, Bradley F. The Road to Nuremberg. New York: Basic Books, 1981.
 Smith, Bradley F., ed. The American Road to Nuremberg: The Documentary Record, 1944—1945. Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1982.
 Taylor, Telford. Final report to the Secretary of the Army on Nuernberg war crimes trials under Control Council Law no. 10. Washington, D.C.: United States Govt. Print. Off., 1949.
 Taylor, Telford. Nuremberg and Vietnam. Chicago: Quadrangle, 1970.
 Taylor, Telford. The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir. New York: Knopf, 1992.
 Teicholz, Tom. The Trial of Ivan the Terrible. New York: St. Martin’s Press, 1990.
 Thompson, Jr., H. K. and Henry Strutz, eds. Doenitz at Nuremberg, a Reappraisal: War Crimes and the Military Professional. New York: Amber, 1976.
 
 Troper, Harold Martin and Morton Weinfeld. Old Wounds: Jews, Ukrainians and the Hunt for Nazi War Criminals in Canada. Markham, Ont.: Viking, 1988.
 
 Tutorow, Norman E., ed. War crimes, war criminals, and war crime trials. An annotated bibliography and source book. New York: Greenwood Press, 1986.
 United States. Congress. House. Committee on the Judiciary. Subcommittee on Immigration, Refugees, and International Law. GAO Report on Nazi War Criminals in the United States: Oversight Hearing Before the Subcommittee on Immigration, Refugees, and International Law of the Committee on the Judiciary, House of Representatives. Washington: G.P.O., 1986.
 United States National Archives and Records Service. Nuernberg War Crimes Trials: Records of Case 11. Compiled by John Mendelsohn. Washington: National Archives and Records Service, General Services Administration, 1975.
 United States National Archives and Records Service. Records of the United States Nuernberg war crimes trials interrogations, 1946—1949. Washington: National Archives Trust Fund Board, National Archives and Records Service, General Services Administration, 1977.
 von Lang, Jochen, ed. Eichmann Interrogated. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1983.
 Wagenaar, Willem A. Identifying Ivan. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.
 Walters, Guy. Hunting Evil: the Nazi War Criminals Who Escaped and the Hunt to Bring them to Justice. Bantam Books, 2009.
 Watts, Tim J. Nazi War Criminals in the United States: A Bibliography. Monticello, Ill.: Vance Bibliographies, 1989.
 West, Rebecca. A Train of Powder. London: Virago, 1984.
 Wiesenthal, Simon. The Murderers Among Us. Paris: Opera Mundi, 1967.
 Woetzel, Robert K. The Nuremberg Trials in International Law. London: Stevens; New York: Praeger, 1960.
 Zeiger, Henry A., ed. The Case Against Adolf Eichmannn. New York: Signet, 1960.
 Zuroff, Efraim. Occupation: Nazi-Hunter: The Continuing Search for the Perpetrators of the Holocaust. Hoboken, NJ: KTAV, 1994.

Ссылки 
 

Историография Второй мировой войны
История Германии
Нюрнбергские процессы